Тупиково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Десёновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 49 человек (23 мужчины и 26 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 36 человек.

География 
Деревня Тупиково находится на берегу Десны примерно в 8 км к югу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — деревни Станиславль и Десна. В километре южнее деревни проходит Калужское шоссе.

История 
Название деревни, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Тупик.

В XIX веке деревня Тупиково входила в состав Десенской волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 78 человек, была квартира сотского.

Примечания 



Населённые пункты Новомосковского административного округа